Meisenburg steht für:

 Meisenburg (Renningen), abgegangene Höhenburg in Renningen im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg
 Meisenburg (Solingen),  Wohnplatz im Stadtbezirk Burg/Höhscheid der bergischen Großstadt Solingen

Meisenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Trudel Meisenburg (* 1952), deutsche Romanistin

Siehe auch:
 Meisenburgsche Häuser
Maisenburg
 Meisburg
 Meisenberg
 Meysenbug